NGC 1237 — двойная звезда в созвездии Эридан.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Скорее всего, является двойной звездой, находящейся в 30" от указанных Муллером координат.

Примечания 

 

1237
Эридан (созвездие)
Двойные звёзды